Пер Густафссон (,  4 червня 1970, Оскарсгамн) — шведський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1988 року виступами за команду ГВ-71.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 261-м загальним номером командою «Флорида Пантерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 років, захищав кольори команд ГВ-71, «Флорида Пантерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 90 матчів у НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Флорида Пантерс»